Kalkbrenner je příjmení těchto osob:
 Christian Kalkbrenner (1755–1806), německý sbormistr a hudební skladatel
 Friedrich Kalkbrenner (1785–1849), německo-francouzský klavírista a hudební skladatel
 Fritz Kalkbrenner (* 1981), německý DJ, zpěvák a hudební producent
 Paul Kalkbrenner (* 1977), německý techno-hudebník a hudební producent